Па́йва (, ) — португальська власна назва. Походить від місцевості Пайва на території Каштелу-де-Пайва, Португалія.

Топоніми

Пайва (Бразилія)

Пайва — стара назва Каштелу-де-Пайви.
 Каштелу-де-Пайва (Стара Пайва)
 Віла-Нова-де-Пайва (Нова Пайва)

Особи
 Па́йва — португальське прізвище.